Список країн з виплавки міді на 2006, заснований на даних Британської геологічної служби, перевірених в липні 2008.

Дані за 2009 засновані на списку 10 провідних виробників міді по даним Copper Investing News.

Примітки

Джерела 
 British Geological Survey complete list

Мідна промисловість
Мідь